W51 peut faire référence à :
 Collision entre deux personnes, d’après la classification internationale des maladies ;
 W51, la cinquante-et-unième semaine du calendrier.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres